Ceriano Laghetto in Brianza
 Ceriano località in provincia di Rimini sulla via per San Marino